Irish coffee, drank van koffie, whiskey, suiker en room
 Irish Coffee (band), Belgische rockband
 Irish Coffee (televisieprogramma), Canadese talkshow
 Irish Coffee (strip), een stripverhaal uit de serie Michel Vaillant